Resultats del Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1 de la temporada 1981, disputat al circuit urbà de Montecarlo el 31 de maig del 1981.

Resultats de la cursa

Altres 
 Pole: Nelson Piquet 1' 25. 710

 Volta ràpida: Alan Jones 1' 27. 470 (a la volta 48)

Referències 
 

Mònaco
1981